Příjmení Severa nosí více osobností:

 Jan Bedřich Kohl-Severa (1681–1736) – český barokní sochař
 Jindřich Severa (1909–1980) – český malíř a sochař
 Martin Severa (* 1956) – český novinář a televizní moderátor
 Pavel Severa (* 1965) – český politik
 Václav František Severa (1853–1938), český emigrant do USA, podnikatel a mecenáš, nositel Řádu Bílého lva

Související články 
 Sever

Externí odkazy